El término Sirótino  o Sirótine () puede referirse a:

Sirótino (Vitebsk), localidad de Bielorrusia.

Sirótino (Krasnodar), localidad del óblast de Krasnodar (Rusia).

Sirótine (Severodonetsk), asentamiento urbano en el raión de Severodonetsk del óblast de Lugansk (Ucrania).
Sirótine (Svátove), pueblo en el raión de Svátove del óblast de Lugansk (Ucrania).